Insel der verlorenen Seelen ist der deutsche Titel folgender Filme:

 Die Insel der verlorenen Seelen (Island of Lost Souls) aus dem Jahr 1932 von Erle C. Kenton
 Insel der verlorenen Seelen (1937) (Ebb Tide) von James P. Hogan
 Insel der verlorenen Seelen (1987) (Angel in Green) von Marvin J. Chomsky
 Insel der verlorenen Seelen (2007) (De fortabte sjæles ø) von Nikolaj Arcel